El Country Club La Planicie es un club peruano fundado el 26 de junio de 1962, ubicado en el distrito de La Molina. Es una asociación civil sin fines de lucro cuyas actividades principales giran en torno a la práctica del golf y tenis. Fue fundado por Eduardo Figari Cuadra, Gustavo Correa Miller (hijo de Javier Correa Elías), Edwin Rey Elmore y otras cuatro personas. 

El club está actualmente afiliado tanto a la Federación Peruana de Golf como a la Federación Peruana de Tenis. Cuenta también con la HMLP (Hermandad de Menores de La Planicie), la cual representa a los menores golfistas de este club.

Infraestructura 
El club cuenta entre otros con un campo de golf (de 18 hoyos), 1 putting green, 1 driving range, 10 campos de tenis, 3 de frontón, 1 cancha de squash, 3 piscinas recreativas, 1 piscina temperada, gimnasio, sauna, jacuzzi, peluquería y restaurante.

Véase también 
 Clubes del Perú
 Distrito de La Molina
 La Planicie

Enlaces externos 
 Sito oficial del Country Club La Planicie

La Planicie, Country Club
Clubes de tenis de Perú
Clubes y campos de golf de Perú